103-й выпуск Джиро ди Ломбардии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам итальянского региона Ломбардия. Состоялась 17 октября 2009 года.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт